Säsongen 2009 spelade IFK Norrköping sin 15:e säsong i Sveriges näst högsta division. Man var nykomlingar efter att ha åkt ur Allsvenskan året innan. IFK Norrköping slutade på en 11:e plats i Superettan. Bästa målskytt var Imad Khalili med 8 mål.

Tabell

Referenser

Fotboll i Sverige 2009
Fotbollssäsongen 2009 efter lag
2009